EHF Cup 2008–09 for kvinder var den 16. udgave af EHF Cup arrangeret af European Handball Federation.

Resultater

1. runde 

22 hold spillede om 11 pladser i 2. runde.

2. runde 
Anden runde havde deltagelse af 40 hold, der spillede om 20 pladser i 3. runde. De deltagende hold var:
11 vindere fra 1. runde.
21 seedede hold, der først trådte ind i turneringen i 2. runde.
8 udslåede hold fra første kvalifikationsrunde til Champions League.

3. runde 

Tredje runde har deltagelse af 32 hold, der spillede om 16 pladser i 1/8-finalerne. De deltagende hold var:
20 vindere af 2. runde.
12 udslåede hold fra anden kvalifikationsrunde til Champions League.

1/8-finaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
EHF – EHF Cup 2008/09  

Sæsoner i EHF Cup
Håndbold i 2008
Håndbold i 2009
Kvindehåndbold